Biografies:
 Otto von Bismarck (1815-1898), polític alemany, primer ministre de Prússia i canceller de l'imperi Alemany 
 Herbert von Bismarck (1849-1904), polític alemany, fill de l'anterior i secretari d'estat
 Toponímia:
 Bismarck (Dakota del Nord), ciutat dels Estats Units, capital de l'estat de Dakota del Nord 
 Bismarck (Illinois), localitat estatunidenca de l'estat d'Illinois
 Bismarck (Missouri), localitat estatunidenca de l'estat de Missouri
 Arxipèlag de Bismarck, grup d'illes, antiga colònia alemanya, que actualment formen part de Papua Nova Guinea
 Mar de Bismarck, part de l'Oceà Pacífic, al nord de l'arxipèlag de Bismarck
 Miscel·lània:
 Cuirassat Bismarck, cuirassat de la Kriegsmarine en actiu durant la Segona Guerra Mundial